Кудепста:

 Кудепста — микрорайон в Хостинском и Адлерском районах города Сочи.
 Кудепста (река) — река, впадающая в Чёрное море.
 Кудепста (платформа) — платформа Северо-Кавказской железной дороги.